

Трембачев — село в гміні Садковіце Равського повіту Лодзинського воєводства
 Трембачев — село в гміні Дзялошин Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства